Le nom de Hodgson est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Brian Houghton Hodgson (1800-1894), administrateur colonial, ethnologue et naturaliste britannique
 Carole Hodgson (née en 1940), sculptrice britannique
 Charlie Hodgson (1980-), joueur anglais de rugby à XV
 David Hodgson (1960-), footballeur anglais
 George Henry Hodgson (1817-1848), officier de marine britannique
 Gordon Hodgson (1904-1951), sportif sud-africain
  (1672-1755), mathématicien anglais
 James Day Hodgson (1915-2012), homme politique américain
 John Anthony Hodgson (1777-1848), officier et explorateur britannique
  (1788-1869), chirurgien britannique
 Julian Hodgson (né en 1963), joueur d'échecs britannique 
 Larry Hodgson (1954-2022), chroniqueur, animateur de radio et écrivain canadien spécialiste de l'horticulture
 Neil Hodgson (1973-), pilote moto britannique
 Robert Hodgson (1773-1844), prêtre britannique
 Robert Hodgson (1798-1880), homme politique canadien
 Roger Hodgson (1950-), musicien britannique
 Roy Hodgson (1947-), entraineur britannique de football
 Studholme Hodgson (1708-1798), général britannique
 William Hope Hodgson (1875-1918), écrivain de romans fantastiques britannique

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais